Kamatamare Sanuki (カマタマーレ讃岐), er en japansk professionel fodboldklub, baseret i Takamatsu, og de spiller i J3 League.

Historiske slutplaceringer

Nuværende trup
Pr. 10. september 2019.

Noter

Eksterne henvisninger
J.League

Fodboldklubber i Japan